Bukovská dolina (Niżne Tatry) – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
  Bukovská dolina (Starohorskie Wierchy) – dolina w Starohorskich Wierchach na Słowacji